

Села:
 Олександропіль — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Олександропіль — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Олександропіль — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Брагинівська сільська громада
 Олександропіль — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Олександропіль — Донецька область, Краматорський район
 Олександропіль — Донецька область, Покровський район, Мар'їнська міська громада
 Олександропіль — Донецька область, Покровський район, Очеретинська селищна громада
 Олександропіль — Луганська область, Сватівський район